Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1948 rozegrano w dniach 21 czerwca – 2 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 John Bromwich /  Frank Sedgman -  Tom Brown /  Gardnar Mulloy 5–7, 7–5, 7–5, 9–7

Gra podwójna kobiet 
 Louise Brough /  Margaret Osborne DuPont -  Doris Hart /  Patricia Todd 6–3, 3–6, 6–3

Gra mieszana 
 Louise Brough /  John Bromwich -  Doris Hart /  Frank Sedgman 6–2, 3–6, 6–3

Przypisy 

Wimbledon według lat
1948 w tenisie ziemnym
1948 w Wielkiej Brytanii